Принцесса Дэйзи может означать:
 Принцесса Дэйзи (персонаж)
 Принцесса Дэйзи (фильм)